fro est un code qui peut signifier :
 ancien français (Old French), une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

FRO est un code qui peut signifier :
 Îles Féroé,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), les îles Féroé ont pour code alpha-2 FO (selon la liste des codes pays du CIO, les îles Féroé n'ont pas de code alpha-3) ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, les îles Féroé ont pour code FR ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les îles Féroé n'ont pas de code alpha-2 (selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les îles Féroé n'ont pas de code alpha-3) ;

 Aéroport de Florø, aéroport de Florø (Norvège), selon le Code AITA des aéroports.

FRO est un sigle qui peut signifier :
 forme réactive de l'oxygène.

Code